Op het tennistoernooi van de Paralympische Zomerspelen 2020 speelden de vrouwen in het enkelspel van 28 augustus tot en met 3 september 2021.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Jiske Griffioen was in 2017 gestopt, en kwam haar titel niet verdedigen.

De als eerste geplaatste Nederlandse Diede de Groot ging met de gouden medaille naar huis. In de finale versloeg zij het thuisspelende tweede reekshoofd Yui Kamiji in twee sets, met een tiebreak in de tweede set.

De andere Nederlandse deelneemster, het derde reekshoofd Aniek van Koot, greep net naast de medailles. In de troostfinale werd zij verslagen door de Britse Jordanne Whiley, als vierde geplaatst, die voor het eerst in de tennishistorie van de Paralympische spelen een medaille in het vrouwenenkelspel naar het Verenigd Koninkrijk bracht.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Paralympische spelen, klik Wheelchair tennis, dan klik Women's Singles
 Toernooischema ITF

Tennis op de Paralympische Zomerspelen 2020